Виана, Вьяна ():
 Вьяна — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Вьяна — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Виана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Виана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Виана, Ана (род. 1962) — португальская поэтесса и художница.
 Виана, Бруно (род. 1995) — бразильский футболист.
 Виана, Марсело (род. 1962) — бразильский математик.
 Виана, Жуан (род. 1966) — португальский кинорежиссёр.
 Виана, Маурисио (род. 1989) — чилийский футболист.
 Виана, Угу (род. 1983) — португальский футболист, атакующий полузащитник.
 Виана Ребелу, Орасиу де Са (1910—1995) — португальский государственный деятель и колониальный администратор.
 Араужо Виана, Кандидо Жозе де (1793—1875) — бразильский политик, государственный деятель.
 Джамбруно Виана, Хулио (род. 1946) – уругвайский дипломат.

См. также 
 
 
 Виана да Мотта, Жозе
 Флавио Сержио Виана
 Годофреду-Виана
 Мануэл-Виана
 Вьяна-дель-Больо
 Вьяна-де-Хадраке
 Вьяна-де-Сега
 Вьяна-де-Дуэро
 Орландо де Азеведо Виана
 Виан
 Вианна